Bourret kan syfta på följande:
 Bourret, Tarn-et-Garonne – en kommun i Frankrike
 Bourret (auktor) – en auktorsförkortning